A szírek népnevet két értelemben használhatjuk:
Irak, Irán, Jordánia, Szíria és Törökország mai szír nyelvű lakossága, lásd: Asszírok
Szíriaiak, vagyis az ókori vagy a mai Szíria lakói általában véve.